MN Airlines, LLC, действующая как Sun Country Airlines, — бюджетная авиакомпания Соединённых Штатов Америки со штаб-квартирой в городе Мендота-Хайтс (пригород агломерации Миннеаполис/Сент-Пол, Миннесота), работающая в сфере регулярных и чартерных пассажирских перевозок в США, Мексике, Коста-Рике, Великобритании и на Карибских островах. Компания также осуществляет чартерные перевозки по контракту с Вооружёнными силами Соединённых Штатов.

История

Начало деятельности 
После банкротства в 1982 году крупного американского авиаперевозчика Braniff International Airways группа сотрудников уже бывшей компании обратилась в туристическую фирму агломерации Миннеаполис/Сент-Пол «MLT Vacations» с предложением аренды самолёта Boeing 727—200 для выполнения чартерных рейсов под нужды самого туроператора. Ранее «MLT Vacations» нерегулярно использовала данный лайнер бывшей Braniff International Airways для перевозки туристов с остановкой на ночь в международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол. В июне того же года было подписано соглашение об организации новой авиакомпании Sun Country Airlines, 51 % собственности которой принадлежал туроператору «MLT Vacations», остальные 49 % — группе пилотов и бортпроводников вновь образованного авиаперевозчика. Первым лайнером авиакомпании стал Boeing 727—227 (регистрационный номер N484BN), ранее эксплуатировавшийся в Air Florida.

Первоначально штат авиакомпании составляли 16 пилотов, 16 стюардесс, 3 техника-механика и один управленец. Первым президентом Sun Country Airlnies стал командир воздушного судна Джим Ольсен, занимавший также должность шеф-пилота, а его супруга Джоан Смит-Ольсен работала начальником службы бортпроводников авиакомпании. В 2007 году Джим Ольсен уволился из Sun Country Airlnes. Первый рейс авиакомпании был выполнен 30 января 1983 года из аэропорта города Су-Фолс (Южная Дакота) в Лас-Вегас. В течение шести следующих месяцев перевозчик стабильно показывал прибыль, в последующие годы финансовый результат компании ни разу не уходил в минус, и всё развитие Sun Country Airlines финансировала из собственных свободных средств.

Развитие и кризис 
В первой половине 1980-х годов авиакомпания увеличивала собственный флот и расширяла маршрутную сеть перевозок. В 1986 году Sun Country Airlines ввела в эксплуатацию свой первый широкофюзеляжный лайнер DC-10-40, который взяла в аренду у своего будущего конкурента в регионе Northwest Airlines. Использование дальнемагистрального самолёта позволило авиакомпании запустить несколько регулярных рейсов на международных направлениях, а также удовлетворить растущий спрос на маршруте международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол — международный аэропорт Лас-Вегаса Маккаран, с объёмами перевозок на котором к тому времени перестал справляться флот узкофюзеляжных Boeing 727.

В 1988 году штаб-квартира авиакомпании была перенесена в международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол.

Параллельно с выполнением регулярных рейсов Sun Country Ailines начала работу с общественными учреждениями, предприятиями, корпорациями, спортивными командами и другими организациями по контрактам на выполнение чартерных перевозок. В 1989 году авиакомпания вступила в Гражданский резерв ВВС США (CRAF), добровольное членство в котором предусматривало предоставление в течение 24-х часов самолётов компании для нужд Военно-воздушных сил Соединённых Штатов. В 1990-91 годах ВВС США использовало ресурс коммерческой авиакомпании во время Войны в Персидском заливе, после завершения которой около 130 сотрудников Sun Country Airlines были отмечены поощрениями от имени командования Военно-воздушными силами страны.

По итогам 1990/91 финансового года, закончившегося 30 июня 1991, авиакомпания показала рекордную в своей истории прибыль в размере 9,7 миллионов долларов США. Основная часть полученной прибыли была направлена на приобретение самолётов Boeing 727 и DC-10. В это же время несколько туристических операторов Соединённых Штатов выбрали Sun Country Airlines в качестве партнёра для выполнения чартерных рейсов, в первую очередь на маршрутов из аэропортов Среднего Запада в Лас-Вегас, Флориду, Мексику и на Карибские острова.

В середине 1990-х годов возглавлявшаяся бизнесменом Биллом Ламаччиа инвестиционная компания «Mark Travel Group» приобрела Sun Country Airlines, после чего начала менять стратегию и рынок деятельности авиакомпании. Значительная часть 1990-х оказалась непростым периодом для перевозчика с его устаревшим и неэкономичным воздушным флотом с одной стороны, и стремительно возросшей очередью на заказы самолётов производителям — с другой. Новое руководство начало программу повышения сервиса на бортах лайнеров в соответствии с пожеланиями пассажиров — клиентов перевозчика. Стареющий парк DC-10 требовал всё больших расходов на ремонт техническое обслуживание машин, поэтому самолёты этой модели постепенно снимались с маршрутов, пока полностью не прекратили эксплуатироваться к началу 2001 года.

В связи с общей тенденцией к снижению в конце 1990-х годов спроса на чартерные (в том числе и туристические) перевозки, в июне 1999 года руководство авиакомпании объявило о смещении центра тяжести операционной деятельности Sun Country Airlines от чартерного сектора в регулярные пассажирские маршруты. Были открыты новые рейсы из Миннеаполиса и Милуоки в ряд крупных аэропортов страны, в том числе в Лос-Анджелес, Сиэтл, Детройт, Вашингтон и Финикс, а также введена собственная бонусная программа поощрения часто летающих пассажиров «Smile Awars». В 2000 году Sun Country Airlines объявила о планах приобрести новые самолёты Boeing 737NG с началом их поставки перевозчику со следующего года. В 2002 году авиакомпания столкнулась с жёсткой конкуренцией на своих маршрутах с магистралом Northwest Airlines, а после событий 11 сентября — и с общемировой тенденцией стремительного падения пассажирских потоков на всех регулярных и чартерных маршрутах. Впервые за всю историю своего существования авиакомпания закрыла 2001 финансовый год с чистым убытком. В течение следующего года ситуация продолжала неуклонно ухудшаться и, несмотря на все попытки стабилизировать финансовое положение (в том числе и закрытием ряда нерентабельных маршрутов), 8 декабря 2002 года Sun Country Airlines объявила себя банкротом, воспользовавшись положениями главы 11 Кодекса США о банкротстве коммерческих компаний.

Восстановление деятельности и выход из банкротства 

В процессе банкротства авиакомпания сохранила собственный операционный сертификат, но вывела из эксплуатации все самолёты Boeing 727 и четыре лайнера Boeing 737NG: 737-8Q8 (регистрационные номера N800SY, N802SY, N803SY) и 737-7Q8 (регистрационный номер N710SY), из новых лайнеров оставив только один Boeing 737-8Q8 (N801SY). Спустя несколько месяцев группа местных бизнесменов образовала новую компанию MN Airlines, LLC, которая выкупила Sun Country Airlines, тем самым выведя её из состояния банкротства.

В дальнейшем авиакомпания формировала собственный флот только из узкофюзеляжных самолётов Boeing 737NG, на первом этапе обслуживая регулярные и чартерные маршруты из Миннеаполиса в аэропорты штата Невада и осуществляя чартерные перевозки по краткосрочным контрактам с коммерческими предприятиями. Вскоре маршрутная сеть регулярных перевозок Sun Country Airlines была расширена на города Флориды, Западного побережья США и Мексики.

23 июля 2005 года Sun Country Airlines стала первой авиакомпанией — оператором нового терминала D международного аэропорта Даллас/Форт-Уэрт.

31 октября 2006 года авиакомпания объявила о завершении процедуры её приобретения финансовым холдингом Petters Group Worldwide и группой Whitebox Advisors.

5 марта 2008 года посты президента и генерального директора Sun Country Airlines занял бывший финансовый директор бюджетной авиакомпании AirTran Airways Стэн Гадек, сменивший на обеих должностях Джея Сэлмена.

1 апреля 2008 года руководство авиакомпании объявило о бессрочном отпуске 45 из 156 пилотов и о существенном сокращении рейсов в летнем сезоне 2008 года, объясняя предпринятые действия резким повышением цен на топливо. Отраслевые эксперты, однако, указывали другую главную причину ухудшившего финансового положения перевозчика, а именно на неспособность менеджмента компании контролировать расходы на заработную плату персоналу. Общемировой же рост цен на энергоносители лишь обострил создавшиеся в авиакомпании проблемы.

13 августа 2008 года Sun Country Airlines сообщила о том, что рассчитывает на кредит в 50 миллионов долларов США, либо на любую другую финансовую помощь от властей Миннесоты и управляющих компаний аэропортов штата.

В сентябре 2008 года авиакомпания объявила об уменьшении числа еженедельно выполняемых регулярных рейсов в Сан-Франциско и Лос-Анджелес. С этого же месяца перевозчик начал взимать плату в 12 долларов США за багажное место по аналогии с другими магистральными авиакомпаниями Соединённых Штатов.

В конце сентября 2008 года Стэн Гадек заявил о задержке 50 % заработной платы всем работникам авиакомпании. Кроме того, 28 сентября глава холдинга Том Петтерс подал в отставку после того, как сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили факты массовых мошеннических сделок холдинга, в связи с чем 6 октября того же года Sun Country Airlines вторично подала заявление на банкротство предприятия в целях отделения собственной деятельности от других структур «Petters Group Worldwide» (что предусмотрено главой 11 Кодекса США о банкротстве коммерческих компаний). К Рождественским праздникам сотрудники авиакомпании получили все причитающиеся выплаты с гарантией выплаты в дальнейшем процентов за задержку заработанных денег.

В январе 2009 года Sun Country Airlines сообщила о чистой прибыли за минувший год в размере одного миллиона долларов США. В марте того же года авиакомпания полностью погасила пятимиллионный кредит, взятый у «Elite Landings» — компании, занимающейся продажей реактивных самолётов бизнес-класса от имени авиастроительного концерна Airbus. Перевозчик также объявил о введении новых регулярных рейсов в Брэнсон (Миссури) и Бостон. В апреле 2009 года перевозчик сообщил о получении чистой прибыли за первый квартал в размере 8 миллионов долларов США.

30 июня 2010 года руководство авиакомпании заявило о планах по открытию пяти регулярных маршрутов из международного аэропорта Лансинг (Мичиган). В декабре того же года Sun Country Airlines получила слоты на рейсы из Лансинга в национальный аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана и международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол.

В 2011 году Sun Country Airlines была приобретена компанией «Cambria» из Миннесоты.

Маршрутная сеть 

В конце 2011 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Sun Country Airlines охватывала 32 аэропорта в США, Мексике, Коста-Рике, Великобритании и на Карибах, из которых маршруты по тринадцати направлениям обслуживаются круглогодично.

С 11 июня по середину августа 2010 года авиакомпания выполняла сезонные перевозки в лондонский аэропорт Станстед с промежуточной посадкой в международном аэропорту Гандера (Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада). Ранее Sun Country Airlines выполняла чартерные рейсы в Европу на широкофюзеляжных лайнерах McDonnell Douglas DC-10s. В мае 2011 года авиакомпания открыла регулярный рейс в другой лондонский аэропорт Гатвик с промежуточной посадкой в Гандере.

13 января 2012 года Sun Country Airlines совершила полёт по вновь открытому маршруту в Либерию (Коста-Рика), а в декабре того же года возобновила рейсы в Тампу (Флорида) и Санта-Мария-Уатулько (Мексика).

Флот

Текущий воздушный парк 

Sun Country Airlines эксплуатирует воздушный флот, состоящий из самолётов Boeing 737NG. При этом, между компанией и другим авиаперевозчиком Transavia действует соглашение о взаимной аренде самолётов: в период наименьшей загрузки самолётов Sun Country Airlines (май-ноябрь) компания передаёт часть лайнеров в «Трансавиа», у которой в данный период наблюдается пиковая нагрузка на маршрутах, в зимний же сезон «Трансавиа» передаёт часть своих самолётов в Sun Country Airlines (ситуация с нагрузкой в зимние месяцы меняется на противоположную).

В феврале 2009 года Sun Country Airlines арендовала два самолёта Boeing 737—700 (регистрационные номера N710SY и N711SY), ранее принадлежавшие авиакомпании EasyJet, первый из которых в 2001 году был в числе новых лайнеров, поставленных в Sun Country. В том же году во флот поступил ещё один Boeing 737—700, ранее эксплуатировавшийся авиакомпанией Sterling Airlines.

В июле 2021 года в воздушном флоте авиакомпании Sun Country Airlines работали следующие самолёты, средний возраст которых составлял 16,0 года:

Использовались ранее

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Sun Country Airlines
 Sun Country Vacations
 Sun Country Airlines Route Map
 Sun Country Airlines Fleet
 Sun Country Airlines Frequent Flyer Program
 Sun Country Ufly Rewards Plus 
 Sun Country Ufly Rewards Plus Ticket Prices 
 Braniff Airways and Sun Country history
 Sun Country Airlines launches Sun Country Vacations 

Авиакомпании США
Бюджетные авиакомпании